

Олд-Фордж — місто в окрузі Лекаванна, штат Пенсільванія
 Олд-Фордж — переписна місцевість, штат Нью-Йорк